Червінський:

Жінки 
 Червінська Ольга В'ячеславівна — заслужений працівник освіти України.

Чоловіки 
 Червінський Дмитро Петрович (нар. 1960) — журналіст.
 Червінський Євген Іванович (1820 — ??) — архітектор.
 Червінський Євген Кароль (1887—1930) — архітектор.
 Червінський Ігнацій гербу Любич (1749 — після 1834) — польський правник, землевласник, краєзнавець, етнограф (дослідник Бойківщини), публіцист.
 Червінський Костянтин Олександрович (1 червня 1919 — † 21 серпня 2002) — доктор хімічних наук, почесний професор Чернівецького університету, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Чернівецького університету в 1968–1987 роках.
 Олександр (Червінський) (1884 або 1886 — ?) — український педагог, релігійний діяч. Єпископ УАПЦ.
 Червінський Михайло Абрамович (1911—1965) — радянський драматург, сценарист, журналіст.
 Червінський Олександр Мойшевич (нар. 1938) — російський письменник, драматург і сценарист. Син Михайла Абрамовича Червінського.
 Червінський Петро Петрович (1849—1931) — український земський статистик, громадський діяч.

Див. також 
 Червинський

Примітки